Samberger heißen
 František Šamberger (1871–1944), tschechischer Dermatologe
 Leo Samberger (1861–1949), deutscher Maler